În artă, sensibilitatea artistică desemnează înclinația personală pentru frumos.

 În etnologie, sensibilitatea este caracterul celei sau a celui ce iubește.

 În economie, sensibilitatea unui instrument financiar, ca de exemplu o obligațiune, măsoară în procente variația prețului

 În metrologie, sensibilitatea exprimă capacitatea unui instrument de măsură. 

 În fiziologie, 
 sensibilitatea este proprietatea unei ființe vii de a capta un stimul și de a răspunde la acesta.
 sensibilitatea generală sau somestezia desemnează ansamblul senzațiilor conștiente legate de stimularea corpului, prin opoziție cu celelalte simțuri.
 sensibilitatea desemnează probabilitatea de a avea un semn distinctiv în cazul în care organismul este atins de o anumită maladie.

 În filozofie, sensibilitatea desemnează facultatea de a percepe prin simțuri.

 În fotografie, sensibilitatea este o mărime utilizată pentru a defini capacitatea peliculei (în fotografia chimică) sau a captorului (în fotografia digitală) de a percepe lumina care îi este trimisă. 

 În psihometrie sau în psihologie diferențială, sensibilitatea este capacitatea item-ilor de a discrimina subiecți.

 În statistică, sensibilitatea unei încercări dihotomice este probabilitatea de a obține un rezultat pozitiv când condițiile sunt propice.

Dezambiguizare